Ла Нуева Викторија има више значења:

 Ла Нуева Викторија (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Викторија, Лос Пахарос (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Викторија (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Викторија (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Нуева Викторија (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Нуева Викторија (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Нуева Викторија (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Нуева Викторија (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику